Brodie är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det förekommer vidare i en rad geografiska namn.

Personer med efternamnet Brodie
 Benjamin Collins Brodie (läkare) (1783–1862), engelsk kirurg
 Otto Brodie (1888–1913), amerikansk flygpionjär
 T.J. Brodie (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 William Brodie (1741–1788), skotsk möbelsnickare och bankrånare

Skotska efternamn